Лемкуль () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Лемкуль, Владимир-Генрих Фердинандович (1852—1906) — полковник русской армии, герой штурма Геок-Тепе.
  (1883—1969) — немецкий художник и реставратор.
  (1855—1949) — норвежский политик, министр труда в 1905—1907 годах.
 Лемкуль, Фёдор Викторович (1914—1995) — советский художник-иллюстратор.